Diplonaevia — рід грибів родини Dermateaceae. Назва вперше опублікована 1889 року.

Класифікація 
До роду Diplonaevia відносять 40 видів:

Примітки

Джерела 
 Saccardo, P.A. 1889. Discomyceteae et Phymatosphaeriaceae. Sylloge Fungorum. 8:1-1143 - P.666

Роди грибів